Salomon Frankfurter ist der Name folgender Personen:

* Salomon Frankfurter (Bibliothekar) (1856–1941), österreichischer Bibliothekar
 Salomon Frankfurter (Rabbiner) (1876–1938), ungarisch-deutscher Rabbiner